Mari Leinan Lund (ur. 28 maja 1999) – norweska kombinatorka norweska, występująca również w konkursach skoków narciarskich. Reprezentantka kraju, zawodniczka klubu Tolga Idrettslag. W Pucharze Świata zadebiutowała 18 grudnia 2020 w Ramsau, tam też zdobyła pierwsze punkty zajmując siódme miejsce. Powołana do kadry Norwegii na Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Wicemistrzyni świata w konkursie indywidualnym na skoczni Gundersen HS 106 oraz biegu na 5 kilometrów na tej imprezie. Pierwsze miejsce zajęła jej rodaczka, Gyda Westvold Hansen, natomiast na trzecim stopniu podium stanęła jej siostra, Marte Leinan Lund.

Osiągnięcia (kombinacja norweska)

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Grand Prix

Osiągnięcia (skoki narciarskie)

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Norwescy kombinatorzy norwescy
Norweskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1999